13e Legerkorps (Verenigd Koninkrijk) 
 13e Legerkorps (Verenigde Staten)
 13e Legerkorps (Union) tijdens de Amerikaanse burgeroorlog
 13e Legerkorps (Württemberg) binnen het Keizerrijk Duitsland
 13e Legerkorps (Rusland)
 13e Legerkorps (Wehrmacht)